batalion – jednostka organizacyjna wojska
 batalion – jednostka organizacyjna straży pożarnej
 batalion – gatunek ptaka z rodziny bekasowatych
 Batalion – rosyjski film fabularny z roku 2015, o pierwszym rosyjskim batalionie kobiecym; reżyseria Dmitriy Meskhiev, w rolach głównych Mariya Aronova, Mariya Kozhevnikova i Marat Baszarow